Bauland bezeichnet:
 Bauland, ein zur Bebauung vorgesehener Teil der Erdoberfläche

Bauland ist ein Ortsname:
 Bauland (Moorrege), ein Ortsteil der Gemeinde Moorrege, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Bauland (Gemeinde Böheimkirchen), Ortsteil von Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Bauland ist ein Landschafts- und Naturraumname:
 Bauland (Landschaft), eine Landschaft im Nordosten Baden-Württembergs

Siehe auch: 
 Baufläche